Tomasz Teluk (ur. 1974 w Piekarach Śląskich) – polski politolog, doktor filozofii, autor książek, publicysta i przedsiębiorca.

Życiorys 
Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2006 r. założył Instytut Globalizacji (www.globalizacja.org). 

Był wieloletnim ekspertem Centre for the New Europe w Brukseli i Centrum im. Adama Smitha.

Komentator i publicysta, swoje teksty publikował m.in. we „Wprost”, „Rzeczpospolita”, „Newsweek”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Civitas”, „Przegląd Polityczny”, „Nowe Państwo”, „Parkiet”, „Ozon”, „Polska The Times” i wielu innych. Regularnie komentuje m.in. w TVP, TVN CNBC, TV Biznes, Polsat News. Jego artykuły dawniej można było czytać na łamach „Najwyższego CZASU!", "Uważam Rze", "Gazety Polskiej”, „Fronda.pl”, miesięcznika Egzorcysta”, „Gościa Niedzielnego", "Do Rzeczy". Obecnie jest publicystą "Gazety Polskiej Codziennie". 

Za wydanie książki Mitologia efektu cieplarnianego otrzymał dla Instytutu Globalizacji w 2009 r. nagrodę Templeton Freedom Award w dziedzinie Etyka i Wartości, przyznaną przez ATLAS Economic Foundation w Waszyngtonie, a ufundowaną przez Fundację Templetona. 

Jako wydawca udostępnił polskiemu czytelnikowi szereg unikalnych pozycji na rynku wydawniczym m.in. "Nazarejczyka" Eugenio Zolii, "W Drodze", "Katedrę" i "Oblata" J.K. Huysmansa, a także książki św. Karola de Foucauld, Belli V. Dodd, Martina Bubera, abp Fultona Sheena, kard. Jana Henryka Newmana  i wielu innych.  

Specjalizuje się w dziedzinie globalizacji, nowych technologii, energetyki, polityce krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2021 r. jest dyrektorem w stowarzyszeniu i fundacji Trójmorze (Trimarium.pl). Uczestnik i organizator wielu konferencji, w tym międzynarodowych, autor oraz współautor licznych raportów.

Publikacje 
 E-biznes. Nowa gospodarka
 IT w firmie. Technologie informacyjnie przedsiębiorstwa działającego w czasie rzeczywistym
 Libertarianizm. Teoria Państwa
 Libertarianizm. Krytyka – II wydanie
 Mitologia efektu cieplarnianego
 Dyneburg. Inflanty zmysłami reportera
 Perspektywy energetyki jądrowej w Polsce
 Polacy a cyfryzacja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Instytut Globalizacji

Polscy politolodzy
Polscy publicyści
Ludzie urodzeni w Piekarach Śląskich
Urodzeni w 1974